Leutmannsdorf ist der (frühere) deutsche Name von:

 Lutomia Dolna (Nieder Leutmannsdorf), Ortschaft in der Gmina Świdnica, Woiwodschaft Schlesien, Polen

 Lutomia Górna (Ober Leutmannsdorf), Ortschaft in der Gmina Świdnica, Woiwodschaft Schlesien, Polen

 Leutmannsdorf, Gemeinde im Landkreis Schweidnitz, gebildet 1937 aus den vorgenannten und weiteren Orten